

Patronyme

A 
  ;
  ;
 Amanda Phillips (19??-), actrice américaine ;
 Ammi Phillips (1788-1865), peintre américain ;
 André Phillips (né en 1959), athlète américain ; 
 Anton Phillips (né en 1943), acteur britannique ;
 Arthur Phillips (né en 1969), romancier américain ;
 Augusta Phillips (née vers 1967), joueuse sud-africaine de badminton.

B 
 Barney Phillips (1913-1982), acteur américain ;
 Barre Phillips (né en 1934), contrebassiste de jazz nord-américain ;
 Bijou Phillips (née en 1980), mannequin, actrice, et chanteuse américaine ;
 Bobbie Phillips (1972-), actrice américaine ;
 Brenda Phillips (née en 1958), joueuse de hockey sur gazon zimbabwéenne ;
 Brian Phillips (1939-), joueur de squash gallois.

C 
 Charles Garrett Phillips (1916-1994), neurophysiologiste britannique ;
 Chris Phillips (né en 1978), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Claudia Phillips (1959-), chanteuse française d'origine américaine.

D 
  ;
  ;
 David Chilton Phillips (1924-1999), biologiste britannique ;
 David Graham Phillips (1867-1911), écrivain américain ;
 Dean Phillips (1969-), homme d'affaires et homme politique américain ;
 Derek Phillips (1976-), acteur américain ;
 Dewi Zephaniah Phillips (1934-2006), philosophe britannique ;
 Dorothy Phillips (1889-1980), actrice américaine ;
 Duncan Phillips (1886-1966) est un critique et collectionneur d'art américain ;
 Dwight Phillips (né en 1977), athlète américain.

E 
 Eddie Phillips (1899-1965), acteur américain ;
 Édouard Phillips (1821-1889), mécanicien français ;
 Edward O. Phillips (1931-2020), écrivain canadien, auteur de roman policier ;
 Erin Phillips (née en 1985), joueuse australienne de basket-ball ;
 Esther Phillips (1935-1984), de son vrai nom Esther Mae Jones, chanteuse américaine ;
 Ethelbert Lort Phillips (1857-1944), naturaliste britannique.

F 
 Flip Phillips (1915-2001), clarinettiste et saxophoniste américain de jazz ; 
 Freddie Phillips (19?-2003), compositeur britannique.

H 
 Henry F. Phillips (1890-1958), homme d'affaires américain à l'origine de la vis Phillips ;
 Howard Phillips (1941-2013), homme politique américain.

J 
 Jack Phillips (1887-1912), chef opérateur radio du Titanic ;
 James Atlee Phillips (1915-1991), écrivain et scénariste américain ;
 James Phillips (19?-), multi-instrumentiste canadien ;
 Jane Phillips-Gay (1913-1994), syndicaliste et religieuse guyanienne ;
 Jayne Anne Phillips (née en 1952), écrivaine américaine ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 John Sanborn Phillips (1861-1949), éditeur américain ;
 Julia Phillips (1944-2002), productrice de cinéma américaine ;
 Julianne Phillips (née en 1960), mannequin et actrice américaine.

K 
 Kalvin Phillips (1995-), footballeur anglais ;
 Karen Phillips (1966-), nageuse australienne ;
 Katherine Philips (1631-1664), poétesse anglo-galloise ;
 .

L 
 Leslie Phillips (1924-2022),  acteur et producteur de cinéma anglais ;
 Liam Phillips (né en 1989), coureur cycliste britannique ;
 Lou Diamond Phillips (né en 1962), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain.

M 
 Marion Phillips (1881-1932), femme politique britannique ;
 Mary Elizabeth Phillips (1880-1969), suffragette britannique ;
 Matt Phillips (né en 1991), joueur écossais de football ;
 Matthew Phillips (né en 1975), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Melba Phillips (1907-2004), physicienne, enseignante et écrivain scientifique américain ;
  ;
  ;
 Michelle Phillips (née en 1944), née Holly Michelle Gilliam, mannequin, chanteuse, compositrice et actrice américaine ;
 Minna Phillips (1885-1963), actrice australienne.

N 
 Nathan Phillips (1892-1976), homme politique canadien
 Nathan Phillips (né en 1980), acteur australien
 Neville Phillips (né en 1927), acteur sud-africain.

O 
 Owen Phillips (1930-2010), océanographe américain.

P 
 Pauline Phillips, également connue sous le nom d'Abigail Van Buren (1918-2013), journaliste américaine ;
 .

R 
 Ralph S. Phillips (1913-1998), mathématicien américain ;
  ;
  ;
 Rosemary Phillips, chanteuse barbadienne de jazz.

S 
  ;
  ;
 Sean Phillips, (1965-), dessinateur britannique de comics ;
 Scott Phillips (1961-), auteur américain de romans policiers ;
 Shaun Phillips (1981-), joueur de football américain ;
 Shaun Wright-Phillips (né en 1981), footballeur anglais ;
 Shawn Phillips (1943-), musicien américain ;
 Siân Phillips (1933-), actrice et chanteuse britannique ;
 Simon Phillips (1934-2013), pilote automobile britannique ;
 Simon Phillips (né en 1957), surnommé Donkey Knob, batteur britannique ;
 Stu Phillips (né en 1929), compositeur et acteur américain ;
 Susan Elizabeth Phillips (1948-), écrivain américain.

T 
 Thomas G. Phillips (1937-2022), spécialiste de physique du solide puis astronome américain ;
 Thomas Phillips (1770-1845), portraitiste britannique ;
 Todd Phillips (1970-), réalisateur américain.

W 
 Wade Phillips (1947-), entraîneur de football américain ;
 Wendy Phillips (née en 1952), actrice américaine ;
 .

Z 
 Zara Phillips (née en 1981), fille de la princesse Anne, princesse royale et du capitaine Mark Phillips.

Prénom

Toponyme 

 le  ;
 Phillips, ville du Maine ;
 Phillips, ville du Nebraska ;
 Phillips, ville située en Oklahoma ;
 Phillips, ville du Wisconsin.

Autres 
Philips peut aussi désigner :
 Philips, film américain d'Andrew Lillion sorti en 2009 ;
 Phillips, un constructeur américain de monoplaces ;
 Phillips, une maison de vente aux enchères londonienne fondée en 1796.

Voir aussi 
 Phillips Academy (appelée également Andover ou Phillips Andover), célèbre école préparatoire située à Andover (Massachusetts) près de Boston
 Phillips-Van Heusen Corporation, société américano-hollandaise opérant dans le secteur du luxe et de l'habillement
 Courbe de Phillips, courbe illustrant une relation empirique négative entre le taux de chômage et la variation des salaires nominaux
 vis Phillips, une vis à empreinte cruciforme inventée dans les années 1930

Homonymie de localités aux États-Unis